Airport Drive, un village du comté de Jasper, dans le Missouri, aux États-Unis ;
 , une highway à Melbourne en Australie.